Acunasus är ett släkte av insekter. Acunasus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Acunasus